Église Saint-Pantaléon (avec des variations dues aux langues locales des édifices : Saint-Panteleimon, San Pantaleo, San Pantaléon, San Pantalon) fait référence à plusieurs édifices religieux dédiés à Pantaléon de Nicomédie :

Allemagne 
 Église Saint-Pantaléon de Cologne.

Bosnie-Herzégovine 
 Église Saint-Pantaléon de Dabrac (Bosnie-Herzégovine) ;
 Église Saint-Pantaléon de Ljubačevo (Bosnie-Herzégovine).

France 
 Église Saint-Pantaléon de Commercy ;
 Église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr ;
 Église Saint-Pantaléon de Lucé (Eure-et-Loir) ;
 Église Saint-Pantaléon de Meynac ;
 Église Saint-Pantaléon de Ravières (Yonne) ;
 Église Saint-Pantaléon de Saint-Pantaléon (Vaucluse) ;
 Église Saint-Pantaléon de Sergeac (Dordogne) ;
 Église Saint-Pantaléon de Troyes.

Grèce 
 Église Saint-Panteleimon d'Athènes ;
 Église Saint-Pantaléon de Thessalonique ;
 Monastère Saint-Panteleimon (Athos) de la République monastique du Mont-Athos.

Italie 
  de Cividale del Friuli ;
 Église Saint-Pantaléon de Courmayeur ;
 Église San Pantaleone de Naples ;
  de Ranzo ;
  de Reggio d'Émilie ;
 Église San Pantaleo de Rome ;
 Église San Pantalon de Venise ;
  à Dolianova en Sardaigne ;
  de Zoagli.

Macédoine 
 Église Saint-Panteleimon de Nerezi de Gorno Nerezi.

Russie 
 Église Saint-Panteleïmon de Saint-Pétersbourg

Ukraine 
 Cathédrale de Saint-Panteleimon (пантелеймонівський собор) du site Féofanie (урочище феофанія) de Kiev (київ).